Охо́тничья у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Охотничья улица — улица в Астрахани.
Охотничья улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Охотничья улица — улица в Москве.
 Охотничья улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Охотничья улица — улица в Самаре.
 Охотничья улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Охотничья улица — улица в Днепре.